Mastroianni ist der Familienname folgender Personen:

 Armand Mastroianni (* 1948), US-amerikanischer Regisseur
 Chiara Mastroianni (* 1972), französische Schauspielerin
 Domenico Mastroianni (1876–1962), italienischer Bildhauer und Maler
 Luigi Mastroianni (1925–2008), US-amerikanischer Mediziner
 Marcello Mastroianni (1924–1996), italienischer Filmschauspieler
 Ruggero Mastroianni (1929–1996), italienischer Filmeditor
 Umberto Mastroianni (1910–1998), italienischer Bildhauer